

Cinema 

 Una pallottola per Roy (High Sierra) – film del 1941 diretto da Raoul Walsh

Geografia 

 High Sierra o Alta Sierra – census-designated place della Contea di Nevada in California

Informatica 

 macOS High Sierra – sistema operativo sviluppato da Apple Inc.
 High Sierra Format (HSF) – file system per dischi ottici